Il singolare del Cincinnati Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras ha battuto in finale Thomas Muster 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1997
ATP Tour 1997